Тулуб — фамилия.
 Тулуб, Зинаида Павловна (1890—1964) — советская писательница.
 Тулуб, Павел Александрович (1862—1923) — поэт, юрист.
 Тулуб, Сергей Борисович (род. 1953) — Герой Украины.

См. также